Ел Пољито има више значења:

 Ел Пољито (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пољито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику